Lüth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lüth (* 1976), ehemaliger Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion
 Erich Lüth (1902–1989), deutscher Publizist (Lüth-Urteil)
 Friedrich Lüth (* 1957), deutscher prähistorischer Archäologe; erster Direktor der Römisch-Germanischen Kommission des DAI
 Hans Lüth (* 1940), deutscher Physiker
 Heidemarie Lüth (* 1946), deutsche Politikerin (PDS)
 Heinrich Lüth (1864–1949), großherzoglicher Hofgarteninspektor und letzter Hofgärtner Eutins
 Wolfgang Lüth (1913–1945), Kapitän zur See in der Kriegsmarine
 Johann Peter Lüth (1937–2014), deutscher Architekt, Leiter des Landesdenkmalamts des Saarlandes
 Jürgen Lüth (* 1947), deutscher Politiker (CDU)
 Marlies Lüth (1935–2020), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Michael Lüth (* 1955), deutscher Biologe und Landschaftsplaner
 Otto Lüth (1899–1965), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Lüth (1921–1986), deutscher Arzt und Publizist
 Stefan Lüth (* 1966), deutscher Brigadegeneral
 Tim Christian Lüth (* 1965), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Wolfgang Lüth (1913–1945), deutscher U-Boot-Kommandant

Siehe auch:
 Lüth-Urteil (nach Erich Lüth)
 Lütt